Лазарев, Владислав:
  (род. 1997) — латвийский футболист, вратарь.
 Лазарев, Владислав Борисович (1929—1994) — советский и российский химик, академик РАН.